Orgaza puede referirse a:

El nombre común de la planta Atriplex halimus.
El nombre común de la planta Salix atrocinerea.